Bosznia-Hercegovina
Golubić falu Bihács községben Una-Sana kantonban

Horvátország
Golubić falu Knin községben, Šibenik-Knin megyében
Golubić falu Obrovac községben, Zára megyében